Le tournoi de tennis de Canberra est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2005, classée en catégorie Tier V, se dispute du 9 au .

Ana Ivanović remporte le simple dames. En finale, elle bat Melinda Czink, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tathiana Garbin et Tina Križan.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Canberra
 Saison 2005 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2005
Canberra
Tennis en Australie en 2005
Tennis en janvier 2005